Ermeneutica
Ermeneutica biblica
Ermeneutica giuridica

Altro
Circolo ermeneutico